New Market ist der Name folgender Orte: 

in Kanada:
 New Market (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 New Market (Alabama), im Madison County
 New Market (Delaware), im Sussex County
 New Market (Clark County, Indiana)
 New Market (Clark County, Indiana)
 New Market (Iowa), im Taylor County
 New Market (Kentucky), im Marion County
 New Market (Maryland), im Frederick County
 New Market (Minnesota), im Scott County
 New Market (Missouri), im Platte County
 New Market (New Jersey), im Middlesex County
 New Market (North Carolina)
 New Market (Ohio), im Highland County
 New Market (Pennsylvania), Stadtteil von Philadelphia
 New Market (South Carolina)
 New Market (Tennessee), im Jefferson County
 New Market (Virginia), im Shenandoah County

Siehe auch:
 New Market Township
 Schlacht bei New Market
 Newmarket